Boa Vista (en deux mots) peut faire référence à :

Toponyme

Boa Vista, capitale de l'État de Roraima ;
 Boa Vista, municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Boa Vista do Ramos, une municipalité de l'État d'Amazonas ;
 Boa Vista do Tupim, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Boa Vista do Gurupi, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Boa Vista da Aparecida, une municipalité du Paraná ;
 Boa Vista das Missões, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Boa Vista do Buricá, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Boa Vista do Cadeado, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Boa Vista do Incra est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Boa Vista do Sul, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Alto Boa Vista, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Nova Boa Vista, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;

 Boa Vista, un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul ;

Boa Vista, une île du Cap-Vert.
 Boa Vista, la seule municipalité de l'île du même nom.

Boa Vista, une freguesia dans le district de Leiria.

Voir aussi 
 Boavista
 Bonavista (homonymie)
 Buena Vista
 Buenavista

Homonymie de toponyme